Lacida (codeermachine), rotormachine gebruikt voor cryptologie
 Lacida (geslacht), geslacht van donsvlinders